Hej Matematik kan henvise til:

 Hej Matematik (undervisningsmateriale) – en dansk serie af matematikundervisningsmaterialer
 Hej Matematik (musikgruppe) – en dansk popduo